Gaël Guilhem (né le  à Belfort en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier gauche.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 ||Flammes bleues de Reims || Élite  
|| 20 || 2 || 2 || 4 || - || 11 || 2 || 2 || 4 || - 
|-
| 2001-2002 || Flammes bleues de Reims || Élite 
|| - || 1 || 1 || 2 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Albatros de Brest || Super 16 
|| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1
|| 27 || 15 || 22 || 37 || 26 || || || || ||
|-
| 2004-2005 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 
|| 28 || 12 || 18 || 30 || 4 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1
|| 28 || 7 || 18 || 25 || 26 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1
|| 27 || 9 || 9 || 18 || 10 || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Dogs de Cholet || Division 2
|| 18 || 9 || 32 || 41 || 10 || 4 || 2 || 8 || 10 || 0 
|-
| 2008-2009 || Dogs de Cholet || Division 2 
|| 18 || 14 || 31 || 45 || 8 || 8 || 2 || 10 || 12 || 12
|-
| 2009-2010 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Ligue Magnus
|| 25 || 2 || 1 || 3 || 2 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 2010-2011 || Comètes de Meudon || Division 2 
|| 18 || 12 || 33 || 45 || 6 || 2 || 2 || 0 || 2 || 0 
|-
| 2011-2012 || Comètes de Meudon || Division 2 
|| 15 || 16 || 21 || 37 || 8 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
| 2012-2013 || Comètes de Meudon || Division 2 
|| 16 || 9 || 13 || 22 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2013-2014 || Français volants de Paris || Division 2 
|| 16 || 9 || 15 || 24 || 2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2014-2015 || Français volants de Paris || Division 2 
|| 12 || 13 || 19 || 22 || 2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 10 
|-
| 2015-2016 || Français volants de Paris || Division 2 
|| 9 || 3 || 6 || 9 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en septembre 1982
Naissance à Belfort
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur du Hockey Club Choletais
Joueur des Français volants de Paris
Attaquant de hockey sur glace